Проект 1124 — индекс (номер) двух проектов кораблей, разработанных советскими конструкторскими бюро.

 Бронекатера проекта 1124 — проект советского большого речного бронекатера;
 Малые противолодочные корабли проекта 1124 — проект советского малого противолодочного корабля.